Wöll ist der Ortsname von:
 Wöll (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Georgen ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

Wöll ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wöll (* 1968), deutscher Slawist
Christof Wöll (* 1959), deutscher Physiker und Physikochemiker
 Karl Wöll (1903–1972), hessischer Landespolitiker (SPD)
 Marcel Wöll (* 1983), Aktivist der neonazistischen Freien Kameradschaften
 Nikolaus Wöll (1880–1969), deutscher Tropenmediziner und Schriftsteller (Pseudonym: Heinrich Norden)

Siehe auch:
 Woll